Magnus Lennart Eriksson, född 8 april 1990 i Solna, är en svensk fotbollsspelare som spelar för Djurgårdens IF i Allsvenskan. Han har tidigare spelat för bland annat Åtvidabergs FF och Malmö FF i Allsvenskan och San Jose Earthquakes i MLS.

Karriär
Han spelade i AIK:s juniorer och flyttade 2006 upp till A-laget innan han efter ett par år av begränsad speltid lånades ut till AIK:s dåvarande samarbetsklubb Väsby United som spelade i Superettan. Han spelade sedan där i 2 säsonger, första året fick blev det bara 10 matcher som han gjorde 2 mål på, innan han fick ett litet genombrott andra säsongen med 11 mål på 29 matcher. Magnus Eriksson värvades sedan till Åtvidabergs FF vilket visade sig bli ett succényförvärv för klubben då Magnus Eriksson gjorde 15 mål och 5 assist i sin debutsäsong för ÅFF. Även under den andra säsongen i klubben gjorde han stor succé med sina 11 mål och 5 assist på 20 matcher i allsvenskan och blev såld till belgiska Gent där han dock aldrig riktigt fick chansen och spelade endast några få matcher.

Eriksson värvades till Malmö FF inför säsongen 2013 och gjorde omedelbar succé. Han vann poängligan 2013 och blev samma år utsedd till Allsvenskans mest värdefulla spelare. Året efter blev hans mål i matchen mot Red Bull Salzburg utsett till årets mål på Fotbollsgalan 2014. Under sina två år i MFF spelade han i varje allsvensk match och vann två SM-guld. Han såldes till Guizhou Renhe FC efter säsongen 2014.

I juli 2015 värvades Eriksson av danska Brøndby IF, där han skrev på ett fyraårskontrakt. Den 19 juli 2015 gjorde Eriksson sin debut i Superligaen i en 2–1-förlust mot AGF, där han byttes in i den 44:e minuten mot Elba Rashani.

Den 16 juni 2016 värvades Eriksson av Djurgårdens IF, där han skrev på ett 3,5-årskontrakt. Den 20 december 2017 såldes han till San Jose Earthquakes i USA men med ambitionen att återvända till Djurgårdens IF, vilket blev klart den 21 augusti 2020 där kontraktslängden är till och med säsongen 2023 vilket innebär cirka 3,5 år. Den 9 oktober 2021 gjorde Magnus Eriksson sin riktiga A-lagsdebut i Sveriges landslag mot Kosovo i VM-kvalet efter att han blev inbytt in i 90 minuten. Dessförinnan har Eriksson spelat träningsmatcher med landslaget. 2021 vann han även prisen "Årets mittfältare" och "Årets MVP" på Allsvenskans stora pris. 2022 har börjat något trögare än säsongen 2021. Hittills har han stått för 0 mål och 4 assist.

Statistik

Klubblag

Landslag

Referenser 

Magnus Erikssons MLS-statistik (engelska)

Noter

Svenska fotbollsspelare
Svenska landslagsspelare i fotboll
Spelare i AIK Fotboll
Spelare i FC Väsby United
Spelare i Akropolis IF
Spelare i Åtvidabergs FF
Spelare i KAA Gent
Spelare i Malmö FF
Spelare i Beijing Renhe FC
Spelare i Brøndby IF
Spelare i Djurgårdens IF Fotboll
Spelare i San Jose Earthquakes
Spelare i Fotbollsallsvenskan
Spelare i Superettan
Spelare i Jupiler League
Spelare i Chinese Super League
Spelare i Superligaen
Spelare i Major League Soccer
Svenska idrottare under 2000-talet
Personer från Solna
Födda 1990
Levande personer
Män